Augustinerkirche nennt man eine Kirche entweder des Augustinerordens (OSA, ehem. Augustinereremiten, OESA), oder eine Kirche der Augustiner Chorherren (CRSA/CanReg):
 Augustinerkirche (Aachen)
 Augustinerkirche (Antwerpen)
 St. Augustinus (Berlin)
 Augustinerkirche Erfurt, siehe Augustinerkloster (Erfurt)
 Augustinerkirche (Gotha)
 Augustinerkirche (Ingolstadt)
 Augustinerkirche Fribourg, siehe Freiburg im Üechtland#Stadtbild und Sehenswürdigkeiten
 Augustinerkirche (Krakau)
 Augustinerkirche (Landau) in Landau in der Pfalz
 Augustinerkirche Lauingen (Donau), siehe Augustinerkloster Lauingen
 Augustinerkirche (Mainz)
 Augustinerkirche Nürnberg, siehe Augustinerkloster Nürnberg
 Augustinerkirche (München), seit 1966 Deutsches Jagd- und Fischereimuseum
 Ehem. Augustinereremitenkirche Pappenheim, siehe Kloster Pappenheim
 Augustinerkirche Regensburg, siehe Augustinerkloster Regensburg
 Pfarrkirche Mülln (Salzburg)
 Augustinerkirche (Trier)
 Augustinerkirche (Wien)
 Augustinerkirche (Würzburg)
 Augustinerkirche (Zürich)

Siehe auch 
 Augustinische Orden – ein Überblick
Patronat: Augustinuskirche, St. Augustine Church, Sant’Agostino

 
 
Liste (Kirche nach Orden)